Il doppio  dello  Sarasota Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Johan Brunström e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma van der Merwe quest'anno non ha partecipato.

Brunström ha fatto coppia con Eric Butorac, ma ha perso nel 1º turno contro Steve Johnson e Bradley Klahn.

Ilija Bozoljac e Somdev Devvarman hanno battuto in finale Johnson e Klahn 6–7(5–7), 7–6(7–3), [11–9].

Teste di serie

  Johan Brunström /  Eric Butorac (primo turno)
  Jamie Murray /  John Peers (primo turno)

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
  Benjamin Becker /  Stefano Ianni (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 
 

Sarasota Open 2013
ATP Challenger Tour 2013